Stazione di Cecchina – stazione ferroviaria posta sulla ferrovia Roma-Velletri;
 Stazione di Cecchina-Genzano – stazione ferroviaria dismessa posta sul tracciato da Albano ad Aprilia della ferrovia Albano-Nettuno;